De Premier League 2013/14 was het 52ste seizoen in de hoogste afdeling van het Koeweitse voetbal sinds de oprichting van deze divisie in het Aziatische land in 1961. De competitie begon op 30 augustus 2013 en had zijn zesentwintigste en laatste speelronde op 26 april 2014. Veertien clubs deden mee aan deze editie – in tegenstelling tot de voorgaande jaargangen, toen een deel van deze clubs nog uitkwamen in de tweede divisie. Met een uiteindelijke voorsprong van vier punten op titelverdediger Kuwait SC won Qadsia SC de landstitel. De club werd voor de zestiende keer landskampioen en plaatste zich voor de strijd om deelname aan de AFC Champions League 2014, net als de nummer twee. In de derde en laatste kwalificatieronde werden zowel Qadsia als Kuwait echter uitgeschakeld; beide clubs werden met drie doelpunten verschil door een club uit Qatar verslagen en verspeelde zodoende hun kansen op deelname aan een internationaal clubtoernooi.

Deelnemende clubs

Resultaten

Uitslagen

Eindstand

Topscorers

Zie ook 
Koeweitse voetbalbeker 2013

Koeweit